Die Vtora Makedonska Fudbalska Liga (mazedon.-kyrill. Втора македонска Фудбалска Лига, dt. Zweite mazedonische Fußball Liga) ist die zweithöchste nordmazedonische Fußballliga.

Modus 
In der ersten Saison startete die Liga noch mit einem eingleisigen Modus, in der nächsten Saison wurde die Liga dann aber schon in zwei verschiedene Gruppen (Ost und West) eingeteilt. Ab der Saison 2000/01 wurden die beiden Gruppen dann wieder zusammengefasst. Seit der Saison 2017/18 besteht die Liga wieder aus insgesamt 20 Teilnehmern, welche in zwei Gruppen, mit jeweils 10 Mannschaften, aufgeteilt sind (Ost und West). Dabei spielt jede Mannschaft in seiner Gruppe gegen dreimal gegen jede andere Mannschaft. Die beiden Gruppensieger steigen am Ende der Saison in die erste Liga auf. Zusätzlich spielen die beiden Zweitplatzierten Mannschaften in einem Play-Off um den Aufstieg. Dabei spielt der Drittplatzierte gegen den Neunten der Prva Liga und der Zweite gegen den Zehnten der Prva Liga.

Seit 2022 wird die Liga mit 16 Mannschaften eingleisig geführt. Die beiden Erstplatzierten steigen direkt in die Prca Makedonska Liga auf, während der Dritte über die Play-off aufsteigen kann. Die beiden Letzten steigen direkt in die drittklassige Treta Makedonska Liga ab. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Teilnehmer der Saison 2022/23 
Folgende Mannschaften nehmen an der Saison 2022/23 teil:

Bisherige Meister

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Nordmazedonien
Erstveranstaltung 1992